Große Turmschnecke ist der Name folgender Schneckenarten:

 Turritella terebra
 Märzenschnecke (Zebrina detrita)